A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 50 km-es gyaloglás versenyszámát augusztus 11-én rendezték.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi 50 km-es gyaloglásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Források 
 

Atlétika a 2012. évi nyári olimpiai játékokon